Шупик — фамилия.
 Шупик, Григорий Сакович (1915—1992) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Шупик, Платон Лукич (1907—1986) — советский врач-хирург, министр здравоохранения УССР. См. также 
 Шупики — село, входит в Богуславский район Киевской области Украины.